Мора́н-Скопо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Лавор-Кокань. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81162.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 30 км восточнее Тулузы, в 50 км к юго-западу от Альби.

На юге коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 174 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 102 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 73 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 61,9 %). Из 73 активных работали 69 человек (39 мужчин и 30 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 29 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Скопон (XVIII век). Исторический памятник с 1992 года.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн